Тайлер Джеймс Вільямс ( ; 9 жовтня 1992, округ Вестчестер, штат Нью-Йорк, США) — американський актор, відомий за роллю Кріса Рока в серіалі-сіткомі «Всі ненавидять Кріса».

Фільмографія

Дискографія 
 Let It Shine Soundtrack (2012)
 Me, My Brother, And A Mic (2015)

Посилання 

Діти-актори США
Актори озвучування США
Актори та акторки XXI століття
Актори США
Актори за алфавітом